Николай Аркадьевич Тимирязев (3 августа 1835 года — 19 января 1906 года) — генерал от кавалерии, почётный опекун, брат Д. А. Тимирязева, В. А. Тимирязева, К. А. Тимирязева.

Биография 
Родился 3 августа 1835 года. Происходил из дворян Петербургской губернии, сын действительного статского советника, воспитывался дома. В службу вступил 1 января 1856 года юнкером в лейб-гвардии Конногренадерский полк; через два года произведен в прапорщики, а затем в поручики. С октября 1863 года по декабрь 1868 года состоял полковым адъютантом. Затем в чине капитана командовал 1-м эскадроном; в 1872 году назначен полковником.

Во время Русско-турецкой войны 1877—1878 годов участвовал в сражениях под Горным Дубняком, Телишем, Врацем, Лютиковом, Филиппополем и награждён золотым оружием и орденом св. Владимира 3-й степени с мечами. В марте 1878 года назначен командиром Казанского драгунского полка и участвовал в делах у Пепсолана и Кадыкиоя.

14 июня 1884 года назначен командующим Кавалергардским полком; 30 августа того же года произведён в генерал-майоры. В октябре 1891 года назначен командиром 1-й бригады 1-й гвардейской кавалерийской дивизии с оставлением командиром полка. В 1892 году назначен командующим 4-й кавалерийской дивизией с зачислением по гвардейской кавалерии и пожалованием кавалергардского мундира.

3 августа 1897 года назначен почётным опекуном. С 1898 года заведывал Николаевским сиротским институтом. Скончался 19 января 1906 года и 21 января похоронен на Смоленском кладбище.

Военные чины 

 В службу вступил (01.01.1856)
 Прапорщик (13.03.1858)
 Поручик (23.03.1861)
 Штабс-капитан (27.03.1866)
 Флигель-адъютант (06.05.1889)
 Капитан (30.08.1867)
 Полковник (10.10.1872)
 Генерал-майор (30.08.1884) 
 Генерал-лейтенант (30.08.1894)

Награды 

 Орден Святой Анны 3 ст. (1866)
 Орден Святого Станислава 2 ст. (1869)
 Императорская корона к Ордену Святого Станислава 2 ст. (1871) 
 Орден Святой Анны 2 ст. (1873)
 Орден Святого Владимира 4 ст. (1876)
 Золотая сабля «За храбрость» (1878) 
 Орден Святого Владимира 3 ст. с мечами (1878)
 Орден Святого Станислава 1 ст. (1888)
 Орден Святой Анны 1 ст. (1891)
 Орден Святого Владимира 2 ст. (1897)
 Орден Белого Орла (1901)
 знак отличия беспорочной службы за XL лет (1899)

Иностранные:
 Шведский Орден Меча кавалерский крест (1875)
 Черногорский Орден Данило I 1 ст. (1886)
 Датский Орден Данеброг 1 ст. (1888)
 Прусский Орден Короны 2 ст. (1888)
 Гессен-Дармштадтский Орден Филиппа Великодушного 1 ст. (1889)
 Шведский Орден Меча большой крест (182)
 Бухарский Орден Короны государства Бухары с алмазами (1901)

Источники 

 Сборник биографий кавалергардов (1908 год)

Участники Русско-турецкой войны (1877—1878)
Генерал-майоры (Российская империя)
Почётные опекуны
Похороненные на Смоленском православном кладбище, чьи могилы утрачены